

Astronomia
 7238 Kobori – asteroide della fascia principale

Persone
 Waka Kobori (2000) – nuotatrice giapponese
 Momoko Kobori (1998) – tennista giapponese
 Yūki Kobori (1993) –  nuotatore giapponese